The Missing Witness – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Thomas N. Heffron
The Missing Witness – cortometraggio muto statunitense del 1916 diretto da Herbert Brenon
L'ombra alla finestra (The Missing Witness) – film statunitense del 1957 diretto da William Asher